Лас Гверитас има више значења:

 Лас Гверитас (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Гверитас (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику